Jeremy (naam), een voornaam
Jeremy (film), een film uit 1973 van Arthur Barron, (won op Cannes) 
Jeremy (Pearl Jam), een lied van de Amerikaanse band Pearl Jam
Jeremy (slak), een linksgewonden tuinslak.
Jeremy Morris, bekend als Jeremy, een Amerikaanse multi-instrumentalist